La vita o Vita – autobiografia di Benvenuto Cellini
La Vita – dipinto a olio su tela di Pablo Picasso
La Vita – settimanale cattolico
La vita – brano musicale dell'album Ideogrammi del 1994 di Patty Pravo

Pagine correlate 
Vita (disambigua)